Lamar County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Lamar County (Alabama)
Lamar County (Georgia)
Lamar County (Mississippi)
Lamar County (Texas)